Паба:
 Паба — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Паба — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Раджшахи.